

Presentación previa 
El italiano Thomas Fabbiano fue el campeón defensor pero decidió no participar en esta edición.

El luxemburgués Gilles Müller ganó el título, derrotando al serbio Ilija Bozoljac en la final por 6-1, 6-2.

Cabezas de serie 

 'Gilles Müller (CAMPEÓN)
 Ričardas Berankis (Primera ronda)
 Andrej Martin (Baja)
 Márton Fucsovics (Semifinales)

<li>  Adrián Menéndez-Maceiras (Cuartos de final)
<li>  David Guez (Primera ronda)
<li>  Konstantin Kravchuk (Semifinales)
<li>  Ilija Bozoljac (FINAL)
<li>  Nikoloz Basilashvili ''(Primera ronda)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Recanati 2014